Johann Burgmann ist der Name folgender Personen:

* Johann Burgmann (Jurist) (1589–1662), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Johann Burgmann (Maler) († um 1825), Tiroler Maler
 Johann Christian Burgmann (1697–1775), deutscher lutherischer Theologe und Hochschullehrer